Андре́й Гря́зев:
 Грязев, Андрей Викторович (род. 1982) — российский продюсер, режиссёр документального кино.
 Грязев, Андрей Владимирович (род. 1985) — российский фигурист-одиночник, чемпион мира среди юниоров 2004 года.
 Грязев, Андрей (род. 1980) — боснийский фигурист выступающий в танцах на льду.